The Truth steht für:

 The Truth (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1998
 The Truth (Matana-Roberts-Album), Jazzalbum von Matana Roberts und Pat Thomas (2020)
 The Truth (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1998
 The Truth (James-Blunt-Lied), ein Lied des Singer-Songwriters James Blunt aus dem Jahr 2019
 The Truth (Roman), Originaltitel des Scheibenwelt-Romans Die volle Wahrheit von Terry Pratchett
 Kampfname des US-amerikanischen Schwergewichtsboxers Carl Williams (Boxer) (1959–2013)
 La Vérité – Leben und lügen lassen, Film von Hirokazu Koreeda

Siehe auch:
 Truth